Quentin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Reé Michel Quentin
 Pierre Quentin